Поліна Євгенівна Каріка ( 25 червня 2005, Запоріжжя) — українська гімнастка. Дворазова чемпіонка Європи в командному заліку та у вправі з м'ячем.

Спортивна кар'єра 
Вихованка запорізької школи художньої гімнастики, перші тренери — Анна та Діана Колокот.

2020 
На чемпіонаті Європи, що проходив у Києві, Україна, разом з Каріною Сидорак, Меланією Тур та груповичками Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Боднарчук та Діаною Баєвою виграла командний залік, а також перемогла у фіналі вправи з м'ячем.

Результати на турнірах

Примітки 
Українські художні гімнастки
Уродженці Запоріжжя